WHDH est un indicatif de radiodiffusion de la côte Est des États-Unis partagé par :
 WHDH (TV), station de télévision du réseau NBC basée à Boston, dans le Massachusetts ;
 WHDH-TV, ancienne station de télévision basée à Boston et ayant émis de 1957 à 1972 ;
 WEEI, station de radio (AM 850) basée à Boston ayant précédemment utilisé l'indicatif WHDH ;

Notes